

Persone 
Lorenzo e Bartolomeo Torresani – pittori italiani del XVI secolo
Alberto Torresani (1940) – storico italiano
Alessandra Torresani (1987) – attrice statunitense
Andrea Torresani o Torresano, detto Andrea Asolano, (1451-1528) – tipografo italiano, cittadino della Repubblica di Venezia
Attilio Torresani (1906-...) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo difensore
Giordana Torresani (1987) – calciatrice italiana, di ruolo centrocampista
Marco Torresani (1955) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista

Altro 
Torresano – piatto tipico veneto

Pagine correlate 
 Torresan